Robert Jones (ok. 1570–1615) – angielski kompozytor i lutnista
 Bobby Jones, właśc. Robert Tyre Jones Jr. (1902–1971) – amerykański golfista
 Robert Earl Jones (1910–2006) – amerykański aktor
 Robert Clark Jones (1916–2004) – amerykański fizyk
 Bobby Jones (1928–1980) – amerykański saksofonista, jazzman
 Robert C. Jones (1937–2021) – amerykański montażysta i scenarzysta filmowy
 Bobby Jones (ur. 1939) – amerykański piosenkarz muzyki gospel
 Bobby Jones, właśc. Robert Clyde Jones (ur. 1951) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 Rob Jones
 Tyus Robert Jones
 John Robert Jones